Miyazaki (prefectuur), een prefectuur van Japan
Miyazaki (stad), een stad in Japan
Hayao Miyazaki, Japans regisseur en schrijver van anime-films van Studio Ghibli
Goro Miyazaki, Japans regisseur en zoon van Hayao Miyazaki
Osamu Miyazaki, Japans motorcoureur
Tsutomu Miyazaki, Japans seriemoordenaar